Eschershausen bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Eschershausen, Stadt im Landkreis Holzminden
 Eschershausen (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Holzminden
 Samtgemeinde Eschershausen, ehemalige Samtgemeinde im Landkreis Holzminden, seit 2011 Teil der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf
 Eschershausen (Uslar), Ortsteil der Stadt Uslar im Landkreis Northeim